

Населені пункти та їхні частини

 Цецежин — село в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Цецежин — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Цецежин — частина села Зрембиці в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки